Avenida is een Spaanse en Portugese benaming voor een laan.

Het kan verwijzen naar:

Avenida, een metrostation in Lissabon
Avenida de los Insurgentes, een straat in Mexico-Stad
Avenida Chapultepec, een straat in Mexico-Stad
Avenida Presidente Masaryk, een straat in Mexico-Stad
Avenida Paulista, een straat in São Paulo